Imperato ist der Familienname folgender Personen:

 Carlo Imperato (* 1963), Sänger und Schauspieler
 Ferrante Imperato (1550–1625), italienischer Naturforscher
 Pascal James Imperato (* 1937), Publizist